

Зарічна сільська рада — сільське поселення, Ташлинський район, Оренбурзька область
 Зарічна сільська рада — сільське поселення, Тогучинський район, Новосибірська область
 Зарічна сільська рада — колишнє сільське поселення, Домбаровський район, Оренбурзька область